Carl Forssell (1917-2005) – schermidore svedese
Hans Forssell (1843-1901) – politico e storico svedese
Lars Forssell (1928-2007) – poeta, librettista e accademico svedese
Mikael Forssell (1981) – ex calciatore finlandese